Oldřichovský potok ist der Name folgender Bäche:

 Oldřichovský potok (Hemmricher Flössel), Zufluss zur Jeřice (Fluss)
 Oldřichovský potok, tschechischer Name des Ullersbach (Lausitzer Neiße), Zufluss zur Lausitzer Neiße